Pittard est un nom de famille notamment porté par :

Par ordre alphabétique
  (1902–1992), homme politique australien ;
  (1868–1950), homme politique australien ;
 Constance Pittard (née en 1985), comédienne et humoriste française ;
  (né en 1945), joueur de rugby à XIII australien ;
 Éric Pittard (1953–2013), réalisateur français ;
 Eugène Pittard (1867–1962), anthropologue suisse ;
  (né en 1991), joueur australien de football australien ;
  (née en 1977), joueuse de badminton britannique.

Notes et références 

Patronyme français
Patronyme suisse
Patronyme anglais